Rywalizacja kobiet w narciarskim slopestyle'u podczas mistrzostw świata w Sierra Nevada została rozegrana na torze Sierra Nevada Slopestyle. Kwalifikacje rozegrano 18 marca o 15:25, z kolei finał odbył się 19 marca 2017 roku o 13:48. Złoty medal wywalczyła Francuzka Tess Ledeux, która wyprzedziła Szwedkę Emmę Dahlström oraz Isabel Atkin z Wielkiej Brytanii.

Kwalifikacje

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2017